Helmut Müller peut désigner :

 Helmut Müller-Brühl (1933-2012), chef d'orchestre allemand ;
 Helmut Müller (né en 1937), joueur de football allemand ;
 Helmut Müller (né en 1952), homme politique allemand.